NGO – kod IATA portu lotniczego w regionie Chūbu
 NGO – skrót organizacji pozarządowej
 Ngo-Ketunjia – departament Kamerunu